Grünes Ei mit Speck bezeichnet:
 Grünes Ei mit Speck: das Allerbeste, Kinderbuch von Theodor Seuss Geisel
 Grünes Ei mit Speck (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie